Mafalda de Portugal i de Savoia, infanta de Portugal (1149-1160)
 Mafalda de Portugal i de Barcelona, infanta de Portugal i reina consort de Castella (v 1200-1256)